I16 eller I 16 eller I-16 kan syfta på:

I 16 – en tidigare benämning på Västgöta-Dals regemente åren 1816–1901.
I 16 – en tidigare benämning på Hallands regemente åren 1902–2000.
I-16 – en Interstate Highway i Georgia, USA, se Interstate 16.
 Polikarpov I-16 – ett avancerat sovjetiskt jaktplan som introducerades i mitten på 1930-talet